

Politieke partijen 
 De Groenen, Nederlandse politieke partij 
 Groen, Belgische politieke partij 
 Bündnis 90/Die Grünen, Duitse politieke partij 
 Die Grünen - Die Grüne Alternative, Oostenrijkse politieke partij
 De Groenen/Vrije Europese Alliantie, fractie in het Europese Parlement 
 Groenen (Ierland), Rooms-katholieken in Noord-Ierland
 Poolse Ecologische Partij - De Groenen
 Groene Partij van Zwitserland
 Europese Groene Partij
 Oikologoi Prasinoi, politieke partij in Griekenland
 Groene Liga, politieke partij in Finland
 Federatie van Jonge Europese Groenen
 Europa de los Pueblos-Los Verdes, politieke partij in Spanje
 Miljøpartiet De Grønne, politieke partij in Noorwegen

 Groenen, ecologistische partijen
 Groene Leger, groeperingen tijdens de Russische revolutie

Personen 
 Jackie Groenen, voetbalster
 Els de Groen, politicus
 Joseph Groenen, zanger

Maandblad 
 De Groenen (maandblad), een maandblad dat van 1978 tot 1997 in Gent verscheen

Byzantijnse Rijk 
 Groenen, een supportersgroep bij het wagenmennen en tevens een politieke factie ten tijde van het Byzantijnse Rijk. Hun rivalen waren de "Blauwen". Deze twee groepen waren betrokken bij het Nika-oproer van 532.